Lupescu ist der Familienname folgender Personen:

 Hero Lupescu (1927–2007), rumänischer Opernregisseur
 Ioan Lupescu (* 1968), rumänischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Jannick Lupescu (* 1993), niederländischer Tennisspieler
 Magda Lupescu (1896–1977), rumänische Prinzessin
 Nicolae Lupescu (1940–2017), rumänischer Fußballspieler